Вирий Непоциан () — имя нескольких римлян:
 Вирий Непоциан — римский политик и консул 301 года, член династии Константина
 Вирий Непоциан — государственный деятель Римской империи первой половины IV века, консул 336 года

См. также
 Непоциан (значения)